Кабелере́з — специализированный инструмент для резки кабеля.

Как правило, кабелерез позволяет осуществлять резку чаще всего применяемых — медного кабеля  до 3х400 мм² и алюминиевого кабеля сечением до 200 мм. Есть универсальные кабелерезы, позволяющие справиться с проводами, имеющими сердечник из стали.

По способу приведения в действие существуют:
 механические (ручные): имеют чаще всего ручной привод с храповым механизмом привода секторного режущего элемента, что позволяет при небольших усилиях резать кабели большого диаметра.
 гидравлические (ручные и машинные): передача усилия на режущую часть производится с помощью гидравлического привода.
 электрогидравлические (чаще всего машинные): имеют ручной или ножной привод. Электрогидравлические кабелерезы созданы для быстрой и удобной работы и питаются от постоянной сети или от аккумуляторных батарей.

См. также 
 Болторез
 Клещи
 Щипцы
 Кусачки

Примечания 

Инструменты
Режущие инструменты
Слесарные инструменты
Электромонтажные инструменты
Губцевый инструмент